Welse steht für:
 Welsartige (Siluriformes), eine Ordnung der Echten Knochenfische
 Echte Welse (Siluridae), Familie der Welsartigen mit zwölf Gattungen
 Europäischer Wels (Silurus glanis), die Fischart im Speziellen

Welse ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Welse (Oder), Nebenfluss der Oder in Deutschland
 Welse (Delme), Nebenfluss der Delme in Niedersachsen

Siehe auch
 Wels
 Elektrische Welse (Malapteruridae)